Cerro Pelado puede referirse a:

 Cerro Pelado, localidad de Panamá.
 Cerro Pelado, localidad de Rivera (Uruguay).
 Cerro Pelado, barrio de Maldonado (Uruguay).
 Cerro Pelado, cerro de Argentina, ubicado en la Provincia de Córdoba.
 Cerro Pelado, embalse de Argentina, ubicado en la Provincia de Córdoba.
 Cerro Pelado, volcán extinto de Guanacaste (Costa Rica).